Марович — фамилия южно-славянского происхождения.

Известные носители:
 Марович, Александар (1918—1943) — Народный герой Югославии.
 Марович, Дражен (род. 1938) — хорватский, ранее югославский, шахматист; гроссмейстер (1975).
 Марович, Йована (род. 1977) — черногорский политик.
 Марович, Светозар (род. 1955) — черногорский политик, президент Сербии и Черногории в 2003—2006 годах.
 Марович, Слободан (род. 1964) — югославский футболист и тренер.
 Марович, Урош (1946—2014) — югославский ватерполист, чемпион Олимпийских игр в Мехико.

См. также